Riesstraße steht für:
 Riesstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (L–Z)
 Riesstraße (Nördlingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Nördlingen #Nähermemmingen